Округ Сораті
Повіт Сораті
16594 Сораті